NCS, sigle composé des trois lettres N, C et S, renvoie à :
 Natural Color System, un système de coloration normalisé ;
 National Clandestine Service, un service de renseignements américain ;
 Nihon Computer System, un constructeur de matériel et de logiciel informatique japonais ;
 N-Chlorosuccinimide, un composé chimique ;
 NoCopyrightSounds, un label britannique de musique électronique.